Първа професионална футболна лига е най-горната дивизия в българския шампионат по футбол, организирана от Българския футболен съюз и Професионалната футболна лига за футболния сезон 2021/22. Сезон 2021/22 е 98-ият сезон на най-горната българска футболна лига.

Формат 
Групата е съставена от 14 отбора. Първият отбор се класира за елиминациите на Шампионска лига. Вторият се класира за елиминациите на Лига на конференциите, а третият играе бараж срещу 7-ия за класиране за елиминациите на Лига на конференциите. Ако отборът, който е спечелил купата е някой от топ 3, то тогава 4-ия играе бараж срещу 7-ия, а 3-ия се класира директно за елиминациите на Лига на конференциите. Последният отбор отпада директно, а 13-ия ще играе бараж срещу 4-ия от Втора лига.

Отбори

По градове 
 София – 6 отбора;
 Пловдив – 2 отбора;
 Варна, Благоевград, Разград, Стара Загора, Враца, Кърджали – 1 отбор.

По азбучен ред

Първа Фаза

Втора фаза

Първа шестица 
В първата шестица играят всички отбори, които са завършили между 1-о и 6-о място в редовния сезон.

Втора осмица, Първа група 
В първата група на втората осмица играят всички отбори, които са завършили между 7-о и 10-о място в редовния сезон.

Втора осмица, Втора група 
Във втората група на втората осмица играят всички отбори, които са завършили между 11-о и 14-о място в редовния сезон.

Крайно класиране 

  Отборът завършил на 1-во място - Класира се ВКК на ШЛ 2022/23 
  Отборът завършил на 2-ро място – Класира се ВКК  на Лига на конференциите за сезон 2022/23 
  Отборите завършили на 3-то и 7-мо място играят баража за участие в ВКК на Лига на конференциите за сезон 2022/23 
 Отборът завършил в крайното класиране на 3-то място - печели баража за участие в ВКК на Лига на конференциите за сезон 2022/23 
 Отборът завършилия на 7-мо в крайното класиране - губи баража за участие в ВКК на Лига на конференциите за сезон 2022/23 
  Завършилия на 4-то място в крайното класиране се класира за участие в ВКК на Лига на конференциите за сезон 2022/23 като носител на купата за текущия сезон
 Завършилия на 13-то място - Печели баража за Първа лига и остава през следващия сезон в Първа лига
  Завършилия на 14-то място - директно изпадащ отбор и  ще играе през следващия сезон в Втора лига

Баражи

Бараж за Лига на конференциите

Бараж за Първа лига

Вижте също 
 Първа фаза в Първа професионална футболна лига 2021/22
 Първа шестица на втора фаза в Първа професионална футболна лига 2021/22
 Първа група във втора осмица на втора фаза в Първа професионална футболна лига 2021/22
 Втора група във втора осмица на втора фаза в Първа професионална футболна лига 2021/22

Източници 
 Първа лига 2021/22

2021
2021
 Сезон 2021/22 във футбола